Carr Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carr Lake (Coconino County, Arizona)
 Carr Lake (Navajo County, Arizona)
 Carr Lake (Leon County, Florida)
 Carr Lake (Santa Rosa County, Florida)
 Carr Lake (Indiana)
 Carr Lake (Louisiana)
 Carr Lake (Delta County, Michigan)
 Carr Lake (Eaton County, Michigan)
 Carr Lake (Muskegon County, Michigan)
 Carr Lake (Minnesota)
 Carr Lake (Nebraska)
 Carr Lake (Texas)